Бекас — просторічна назва птаха (баранця звичайного). 
 Бекас''' — оповідання Остапа Вишні зі збірки «Мисливські усмішки", присвячене Г. I. Косарьову.